Anno Domini, A.D. (łac. Roku Pańskiego) – łaciński odpowiednik skrótu: n.e.
 Anno Domini – miniserial z 1985 roku.

Zobacz też 
 Anno Domini – Biblii ciąg dalszy – amerykański serial telewizyjny z 2015 roku,
 Anno – seria gier komputerowych na PC, pozwalających rozwijać własne mini-społeczności na generowanych losowo wyspach.